Сюип () — река в департаментах Марна и Эна регионов Гранд-Эст и О-де-Франс на северо-востоке Франции. Левый приток Эны бассейна Сены.

География 

Источник реки расположен близ коммуны Сом-Сюип в департаменте Марна на высоте 135 м над уровнем моря.

Протяжённость реки — 101 км. Впадает в Эну в Конде-сюр-Сюип на высоте 51 м над уровнем моря после пересечения латерального канала Эны у шлюза Конде.

Пересекаемые коммуны 
Сюип протекает по двум департаментам через 27 коммун:
В департаменте Марна: Сом-Сюип, Сюип, Жошери-сюр-Сюип, Сент-Илэр-ле-Гран, Оберив, Водезенкур, Донтриан, Сен-Мартен-л'Эрё, Сент-Илэр-ле-Пети, Бетенивиль, Понфаверже-Моронвилье, Сель, Сен-Мам, Этреживиль, Вармеривиль, Иль-сюр-Сюип, Базанкур, Буль-сюр-Сюип, Сент-Этьен-сюр-Сюип, Бургонь, Оменанкур.

В департаменте Эна:
Оренвиль, Бертрикур, Варискур, Агилькур, Конде-сюр-Сюип.

Гидроним 
Сюип является гидронимом для 7 коммун: Сом-Сюип, Сюип, Жошери-сюр-Сюип, Иль-сюр-Сюип, Буль-сюр-Сюип, Сент-Этьен-сюр-Сюип и Конде-сюр-Сюип.

Притоки 
Сюип имеет 18 притоков. Самые крупные:
 Эн 8,9 км у Сент-Илэр-ле-Гран;
 Пи 14,9 км, протекает через 5 коммун и впадает в Сюип у Донтриан;
 Арн 12,4 км, протекает через 5 коммун и впадает в Сюип у Бетанвиль.

Примечания 

Бассейн Сены
Реки департамента Марна
Реки департамента Эна